Ва́гнер (, ) — чоловіче особове ім'я, що часто зустрічається у Бразилії.

Відомі носії імені 
 Вагнер Гонсалвіш (;  1996) — бразильський футболіст, вінгер.
 Вагнер Лав (, відомий як ;  1984) — бразильський футболіст, нападник.
 Вагнер Лопес ( ;  1969) — японський футболіст уродженець Бразилії, футбольний тренер.
 Вагнер Моура (;  1976) — бразильський актор театру та кіно.
 Вагнер да Сілва (;  1986) — бразильський футболіст, воротар.